Санта Марија дел Рефухио има више значења:

 Санта Марија дел Рефухио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија дел Рефухио (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија дел Рефухио (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику